La Conchita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Conchita, Oaxaca, Santa Cruz Zenzontepec, 
 La Conchita, Jalisco, La Huerta, 
 La Conchita, San Luis Potosí, 
 La Conchita, Hidalgo, Singuilucan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar